Никола́й Ива́нович Козло́в (род. , деревня Беляково, , Рязанская область, СССР) — основатель Тренинг-Центра «Синтон»,  Университета практической психологии, советский российский , , , , популяризатор практической психологии. Автор научно-популярных книг по психологии.
 Член-корреспондент общественной организации «Российская академия естественных наук»;
 ;
 ;
 директор Тренинг-Центра «Синтон»;
 учредитель Международной Ассоциации профессионалов развития личности;
 Президент профессиональной ассоциации психологов Синтон-движения;
 член международной ассоциации прикладной психологии IAAP;
 российский писатель в области личной и деловой эффективности;
 член Российского Союза Писателей (членский билет № 11669); дипломант Общенациональной литературной премии имени П. П. Бажова (https://lgz.ru/news/korotkiy_bazhov/). Награжден литературной премией «Русь моя» — Есенинской медалью;
 основатель ООО"Университета практической психологии".

Имеет 25-летний опыт ведения психологических тренингов. По разработанным им тренинговым методикам, в первую очередь «Синтон-программы», работают Клубы и Тренинговые центры более чем в пятидесяти городах России, а также в Белоруссии, Грузии, Израиле, Казахстане, Латвии и на Украине.

В 2005 году внесен в энциклопедию успешных людей «Кто есть Кто в России».

Биография 
Окончил в 1979 году факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, преподавал в ИПК Госкоминтуриста. Учился у Аркадия Петровича Егидеса.

В 1982 году начал вести собственные тренинги.

В 1983 основал Клуб практической психологии (в настоящее время Тренинг-Центр) Синтон.

Разработанная Н. И. Козловым «Синтон-программа» включает тематические циклы «Базовый», «Мир эмоций», «Успешный человек», «Королевство», «Трудные игры».

Разработал систему «Дистанция»: методика самостоятельной работы по запланированному личностному росту.

Автор тренингов «Логический анализ текста» и «Искусство написания книг», развивающих мышление и умение продуктивно работать с научными и научно-популярными текстами.

Основатель собственной тренерской школы, воспитавший и подготовивший несколько десятков успешных тренеров бизнес- и личностного направления.

В 2004 году совместно с А. Свияшем, И. Вагиным и В. Леви учредил Международную Ассоциацию Личностного роста (теперь Международная Ассоциация профессионалов развития личности), разрабатывающую корпоративные стандарты в области ведения тренингов личностного роста.

В 2000 году была разработана тренинговая бизнес-программа «Деловой Стандарт», проведены более 80 открытых бизнес-тренингов с руководителями крупнейших компании России и Украины.

Автор книг по практической психологии и деловому успеху: «Как относиться к себе и людям», «Философские сказки», «Формула личности», «Книга для тех, кому нравится жить», а также «Формула успеха, или Философия жизни эффективного человека», «Стратегии лидерства» и «Простая правильная жизнь».
За последние десять лет книги Н. Козлова, согласно данным издателей, разошлись по России тиражом свыше 10 млн экземпляров. Кроме написания книг, тренерской, научной, организационной и методической работы, ведет большую просветительскую и консультативную работу через личный сайт.

Семья 
 Первая жена — Алла
 От первой жены двое сыновей — Александр Николаевич Козлов и Иван Николаевич Козлов.
 Вторая жена — Марина Константиновна Смирнова — филолог и психолог.
 От второй жены трое детей.

Оценка деятельности 
Оценка деятельности Н. И. Козлова сложна в связи с множеством направлений его деятельности и, видимо, должна учитывать разные периоды его деятельности.

Синтон-подход как тренинговые программы и направление в практической психологии получает высокие оценки со стороны других специалистов, религиозных деятелей и профессиональных психологов. Исследования Синтон-программы говорят о её позитивном влиянии на личность участников. Экспертизы научных организаций и ведущих специалистов-психологов дают также Синтон-программе высокую оценку.

Оценка Н. И. Козлова как ведущего личностных тренингов отражена в рейтинге Ассоциации профессионалов развития личности, в которой он состоит как один из учредителей: высшая оценка. Как бизнес-тренер, работает с первыми лицами и топ-менеджерами крупнейших российских и зарубежных компаний. Высокие оценки коллег-психологов получила его деятельность как главного редактора Психологоса: энциклопедии практической психологии и руководителя Исследовательской мастерской практической психологии.

С другой стороны, сам Н. И. Козлов признает, что в качестве первопроходца направления личностных тренингов, а также как автор тренинговых программ и их ведущий, он совершал немало ошибок. Часть профессиональных психологов и религиозных деятелей и в настоящее время достаточно негативно оценивают тренинги, созданные на основе Синтон-подхода.

Основная часть негативных отзывов связана с ранним этапом его деятельности и, в частности, с публикацией его книги «Философские сказки», в которых выражено скептическое отношение автора к догматическому, в том числе религиозному, мышлению.

Большинство критических материалов, включая материалы профильных журналов, переписку, дискуссии на форумах и даже критический юмор, собрано на сайте Евгения Волкова. Критика представителей религии, а также решения судов, связанные с этой критикой, собраны на сайте Центра св. Иринея Лионского.

Неоднозначно отношение к деятельности Н. Козлова Русской Православной Церкви. Как указывается на сайте Миссионерского отдела Новосибирской Епархии «В России „Синтон“ стоит в одном ряду с такими психокультами, как „Лайфспринг“, „Фиолетовые“, „Дианетика“, которые, кстати, Козлов рекламирует в своих книгах».

Значительная часть критики Козлова основана на неоднозначном толковании его высказываний в книге «Философские сказки» относительно сексуального поведения в разных культурах (педофилия, зоофилия и гомосексуализм). Мнение Николая Козлова по этому вопросу тем более важно, что он является не только профессиональным психологом и популярным писателем, но занимается развитием молодежи через основанный им учебный центр «Синтон». Сам Николай Козлов на вопрос о своей позиции в вопросе сексуальных девиаций, заданный ему в форуме УЦ «Синтон», ответил так:
Зоофилия, педофилия или гомосексуализм — с точки зрения социального развития общества, так и с точки зрения индивидуального развития, — примерно такое же спорное занятие, как играть в игровые автоматы. Как правило, в современных реалиях это — занятие глупое и вредное.
При этом, если зоофилия и педофилия сегодня практически не имеет обоснований (не в древнем мире мы живем) и уверенно может подвергаться осуждению, то с гомосексуализмом сложнее. Это очень нежелательное для общества отклонение, но не всегда для человека свободный выбор — часть людей рождаются с подобными отклонениями. И в этом случае современное общество склоняется к воспитанию определенной терпимости.
Об отношении к семье как общественному институту Николай Иванович также высказался на своем форуме:
Жить в семье ладно и с любовью большинство людей, похоже, не умели толком никогда. Но были вынуждены жить в семье, как в хозяйственной ячейке, поскольку были вынуждены. За верностью следили, когда это было выгодно, и шли на неверность, когда это становилось интереснее. За последние пятьдесят лет ситуация резко изменилась, и жить без семьи, в одиночку-самостоятельно, стало без проблем и даже удобнее — учитывая, что жить парами люди так и не научились. Большинство моих коллег в этой ситуации считают, что институт семьи себя изжил, пора от него отказываться и искать новые формы общественного жизнеустройства. Я, однако, придерживаюсь других взглядов, и верю, что будущее общества было и будет — в семье: папа, мама и дети, — если только мы все-таки заинтересуемся задачей научиться жить в семье. Мне эта задача кажется предельно достойной и даже реалистичной: по крайней мере, мой опыт работы в Синтоне говорит, что люди этому научиться могут. Что выберет человек, который уже умеет жить семьёй, умеет быть счастливым в паре? Быть только в паре, всегда? Индивидуальный выбор все равно остается за каждым, и на разных этапах своей жизни этот вопрос люди решают по своему. Однако меня радует, что те, кто научился жить в семье, начинают её беречь, ценить и к своей половинке относиться как к самому родному человеку

Книги Николая Козлова 

 2004 — Семнадцать мгновений успеха: стратегии лидерства — ISBN 5-17-022205-X, ISBN 5-271-08804-9, ISBN 5-9602-0115-1
 Мастерская личной жизни
 Психология для деловых людей
 Ты — лидер
 Синтон: жизнь, радости и проблемы
 Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день — ISBN 978-5-699-48888-9
 Формула личности
 Философские сказки ISBN 978-5-699-55019-7
 Истинная правда
 Книга для тех, кому нравится жить
 Формула успеха
 Простая правильная жизнь, или как соединить радость, смысл и эффективность ISBN 978-5-699-81357-5
 Простое правильное детство. Книга для умных и счастливых родителей ISBN 978-5-699-82871-5
 Психологос. Энциклопедия практической психологии ISBN 978-5-699-55027-2

Примечания

Ссылки 

 Личный сайт Николая Ивановича Козлова
 Сайт Университета практической психологии
 Психологос — энциклопедия практической психологии
 Дистанция — пошаговая программа развития эффективности

Участники проектов Викимедиа
Популярная психология